Иосиф Максимович Певзнер (1893, Баку — 26 апреля 1938, полигон Коммунарка, Московская область) — руководитель партизанского движения на Дальнем Востоке.

Сыграл большую роль в создании народно-революционной армии Дальневосточной республики.

Певзнер — командир «Особого Коммунистического» отряда, один из прототипов героя Фадеева Левинсона в романе «Разгром».

По воспоминаниям Фадеева, отряд Певзнера был «самым дисциплинированным, самым неуловимым и самым действенным... Он совершенно был лишён черт "партизанщины". Это была настоящая сплочённая боевая воинская часть».

Биография 
Родился в Баку; выходец из рабочей семьи и сам рабочий-слесарь.

В 1921 году был назначен военно-партийной конференцией Дальнего Востока (вместе с А. Фадеевым) делегатом на X съезд РКП(б) с правом решающего голоса. В дальнейшем Певзнер занимался военной и хозяйственной работой. Председатель Союзнефтеэкспорта Наркомата внешней торговли СССР.

Проживал по адресу: Москва, улица Садовая-Самотечная, дом 11, квартира 8. Арестован 21 февраля 1938 года по обвинению в шпионаже, 26 апреля 1938 года осуждён ВКВС СССР (по Сталинскому списку от 19 апреля 1938), приговорён к высшей мере наказания, в тот же день расстрелян на полигоне Коммунарка. Реабилитирован в 1956 году.

Литература 
 Авченко В. О. Фадеев. Раздел: Иосиф и его братья. Серия: ЖЗЛ. Издательство: Молодая гвардия, 2017. — ISBN 978-5-235-03901-8.

Примечания 

Персоналии:Дальневосточная республика‎